Planteur peut faire référence à : 
 Un planteur, l'exploitant d'une plantation
 Planteur ou punch planteur, un cocktail à base de rhum

Articles connexes
 Au Planteur, ancien marchand de café à Paris
 Planteurs, un quartier d'Oran (Algérie)